König se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Gerhard König
 Karl Dietrich Eberhard König